Ви́ктор Щегло́в:
 Щеглов, Виктор Аркадьевич (1970-1995) — капитан Вооружённых Сил Российской Федерации, участник грузино-абхазской и Первой чеченской войн, погиб при исполнении служебных обязанностей, кавалер ордена Мужества (посмертно).
 
 Щеглов, Виктор Нифонович (1921—2000) — советский и российский учёный.